Bernard iz Clairvauxa
 Bernard Sijenski
 Bernard iz Menthona
 Bernard Korleonski
 Bernard Tolomei